

Persone 

 Appartenenti alla famiglia storica Cesarini
 Alessandro Cesarini (m. 1542) – cardinale italiano
 Alessandro Cesarini (1592-1644) – cardinale italiano
 Giovan Giorgio Cesarini (1549-1585) – marito di Clelia Farnese, collezionista d'arte italiano
 Giuliano Cesarini (1398-1444) – cardinale, nominato il 24 maggio 1426 da papa Martino V
 Giuliano Cesarini (1466-1510) – cardinale, nominato il 20 settembre 1493 da papa Alessandro VI, nipote del precedente
 Giuliano Cesarini (1491-1566) – marchese, pronipote del precedente
 Giuliano Cesarini (1572-1613) – duca, appartenente alla famiglia dei Cesarini
 Giuliano Cesarini (1618-1665) – nobile italiano, terzo duca di Civitanova Marche
 Livia Cesarini (1646-1711) – ultima della famiglia Cesarini, sposò Federico Sforza di Santafiora dando origine alla famiglia Sforza Cesarini
 Virginio Cesarini (1595-1624) – poeta italiano

 Altri 
 Carlo Cesarini da Senigallia – scenografo italiano
 Claudia Cesarini – pentatleta italiana
 Andrea Cesarini – pallavolista italiano
 Carlo Cesarini – politico italiano
 Carlo Francesco Cesarini – compositore italiano
 Elisabetta Cesarini – ex cestista italiana
 Federica Cesarini – canottiera italiana
 Francesco Cesarini – banchiere e dirigente d'azienda italiano
 Francesco Cesarini – ciclista italiano
 Franco Cesarini – compositore, flautista e direttore d'orchestra svizzero
 Letizia Cesarini – cantante italiana, con lo pseudonimo di Maria Antonietta
 Nino Cesarini – modello italiano
 Renato Cesarini – calciatore e allenatore di calcio italiano di origine argentina. L'aver segnato numerose volte al termine della partita ha dato origine all'espressione «Zona Cesarini»
 Vittoria Cesarini – ex velocista italiana

Altro 
 Cesarini – famiglia della nobiltà romana estinta alla fine del XVII secolo
Cesarini – abitanti di Porto Cesareo
Cesarini – abitanti di Punta Prosciutto
Cesarini – abitanti di Santa Cesarea Terme

Pagine correlate 
 Zona Cesarini (disambigua)